Almirante bezieht sich auf

 Almirante (Familie), den Nachnamen einer Künstlerfamilie
 Almirante (Panama), eine Hafenstadt in Panama

 Siehe auch
 Almirante Ice Fringe, Vorlandgletscher auf der Südwestseite der Andvord Bay an der Danco-Küste im westantarktischen Grahamland
 Amirante